Герберт Буземан (; ) — немецко-американский математик, специализирующийся в выпуклой и дифференциальной геометрии.

Научный вклад 
Наиболее известен своей конструкцией, так называемой функцией Буземана.

Одним из первых начал рассматривать пространства метрические пространства неположительной кривизной.
Эти идеи получили дальнейшее развитие в так называемой александровской геометрии.

Биография 
Герберт Буземан родился в Берлине в состоятельной еврейской семье. Его отец был одним из директоров у Круппов, где Буземан также работал несколько лет. Учился в университетах Мюнхена, Парижа и Рима.

Защитил диссертацию в Геттингенском университете под руководством Рихарда Куранта в 1931.
Оставался в Геттингене в качестве ассистента до 1933 года, после чего сбежал из нацистской Германии в Копенгаген.

Работал в университете Копенгагена до 1936 года, после чего уехал в Соединённые Штаты. Там он женился в 1939 г.  и принял американское гражданство в 1943 году. Имел нескольких временных позиций в Институте Перспективных Исследований, Университете Джонса Хопкинса, Иллинойского технологического института, Смит колледж.
В 1947 году, стал профессором в университете Южной Калифорнии. Получил звание заслуженного профессора в 1964 году, и продолжал работать в этом университете до выхода на пенсию в 1970 году. В течение его работы в университете Южной Калифорнии, подготовил более 10 аспирантов.

Он является автором шести монографий, две из которых были переведены на русский язык. В 1985 году получил медаль Лобачевского свою за монографию «Геометрия геодезических».

Буземан был также активным членом математического сообщества.  В разное время он был президентом Калифорнийского отделения математической ассоциации Америки, и членом совета американского математического общества.

Буземан умел читать и говорить на  французском,  немецком, испанском, итальянском,русском и датском. Мог читать по  арабски,  на латыни, греческом  и шведском. Перевёл ряд статей и монографий, в первую очередь с русского. Рисовал и имел несколько выставок.

Умер в  3 февраля 1994 года, в возрасте 88 лет.

Книги 
 Herbert Busemann, Selected Works, (Athanase Papadopoulos, ed.) Volume I, ISBN 978-3-319-64294-9, XXXII, 908 p., Springer International Publishing, 2018.
 Herbert Busemann, Selected Works, (Athanase Papadopoulos, ed.) Volume II, , XXXV, 842 p., Springer International Publishing, 2018.
 Introduction to algebraic manifolds, Princeton University Press, 1939.
 with Paul J. Kelly: Projective geometry and projective metrics, Academic Press, 1953, Dover 2006.
 Convex Surfaces, Interscience 1958, Dover, 2008.
 
 Geometry of Geodesics, Academic Press 1955, Dover, 2005.
 
 Metric methods in Finsler spaces and in the foundations of geometry, Princeton University Press, Oxford University Press, 1942.
 with Bhalchandra Phadke: Spaces with distinguished geodesics, Dekker, 1987.
 Recent synthetic differential geometry, Springer 1970.

Признание 
 Член датской Королевской Академии.
 Первый американский математик удостоенный медали им. Лобачевского (1984).
 Получил грант Фулбрайта в Новой Зеландии в 1952 году.

См. также 
 Задача Буземана — Петти
 Функция Буземана

Примечания

Литература 
 Reinhard Siegmund-Schultze, Mathematicians Fleeing from Nazi Germany: Individual Fates and Global Impact, p. 107, Princeton University Press, 2009.
 Richard J. Gardner, Geometric tomography, p. 309, Cambridge University Press, 1994.
 «Professor as SC plans study in New Zealand», Los Angeles Times, 6 January 1952, p. 22.
 «Professors write Geometry Textbook», Los Angeles Times 10 August 1953, p. 1.
 «Herbert Busemann, Oil Paintings», Los Angeles Times, 18 January 1976, p. M59.
 Lee Dembart, «An Unsung Geometer Keeps to His Own Plane», Los Angeles Times, 14 July 1985, p. H3.
 «Herbert Busemann; USC Emeritus Professor of Mathematics», Los Angeles Times, 19 March 1994, p. 24.

Ссылки 
 Герберт Буземана биография (на испанском).

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1905 году
Умершие в 1994 году
Дифференциальные геометры
Выпускники Мюнхенского университета
Выпускники Парижского университета
Лауреаты премии имени Н. И. Лобачевского
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии
Иммигрировавшие в США из Германии